Одиа:
 Одиа, Чиди (род. 1983) — нигерийский футболист.
  (род. 1990) — нигерийский футболист.

Одия:
 Одия или ория — народ и язык, см. Ория (народ); Ория (язык).